Salcha peut désigner :
 Salcha, une localité des États-Unis en Alaska dans le Borough de Fairbanks North Star ;
 la rivière Salcha, une rivière des États-Unis en Alaska, affluent de la Tanana.